Jean-Baptiste Van Genechten (1902 - 1986), est un aquarelliste et lithographe belge ;
 Jonas Van Genechten (1986 - ), est un coureur cycliste professionnel belge ;
 Richard Van Genechten (1930 - 2010), est un ancien coureur cycliste professionnel belge ;